GAE puede referirse a:
 Grupos Armados Españoles, grupo terrorista tardofranquista.
 Aeropuerto Internacional de Gabès – Matmata, según su código IATA;
 Google App Engine;
 Reactivo de Folin-Ciocalteu, o método GAE.